ISO 3166-2:BG — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Болгарии. Стандарт охватывает 28 областей Болгарии. Каждый геокод состоит из двух частей: кода Alpha2 ISO 3166-1 для Болгарии — BG и дополнительного кода, записанных через дефис. Дополнительный код образован двухсимвольным числом. Геокоды областей Болгарии являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — BG, присвоенного Болгарии в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Болгарии 
Геокоды 28 областей административно-территориального деления Болгарии

Геокоды пограничных Болгарии государств 
 Румыния ISO 3166-2:RO (на севере),
 Сербия ISO 3166-2:RS (на севере),
 Греция ISO 3166-2:GR (на юге),
 Турция ISO 3166-2:TR (на юге),
 Республика Македония ISO 3166-2:MK (на западе).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Болгарии

Ссылки 
 
 Геокоды Болгарии 

2:BG